Франсуа Жозеф Жан Ингольд (; 4 апреля 1894, Нанси — 19 декабря 1980, Париж) — французский военный деятель, дивизионный генерал, кавалер и канцлер ордена Освобождения.

Биография 
Франсуа Ингольд родился в Нанси 4 апреля 1894 года с семье, происходящей из Эльзаса. Отец Франсуа был государственным служащим (инспектор вод и лесов).

Обучался в коллеже Сен-Дье. После начала Первой мировой войны мобилизован 24 августа 1914 года во Французскую армию. Службу начал в 17-м колониальном пехотном полку (). В 1915 году принял участие в битве при Артуа, после чего, произведённый в су-офицеры, был отправлен в Сенегал в формируемую «Чёрную армию» ().

Прибыв в июле 1916 года во Францию в составе сенегальских стрелков, принял участие в битве на Сомме. В феврале 1917 года поступил в Центр аспирантов при Сен-Сирской военной школе, который окончил в июле 1917 года с производством в аспиранты. Принял участие в боях лета 1917 года на высотах Шмен-де-Дам в составе 7-го колониального пехотного полка (2-й колониальный корпус, 6-я армия).

В 1918 году тяжело ранен. За отличия упомянут в приказе по армии и произведён в су-лейтенанты. Не долечившись, в октябре 1918 года вернулся в свой полк. Окончание войны встретил на территории Лотарингии.

После начала Рифской войны в 1921 году направлен на юг Марокко офицером разведывательной службы.

Прошёл обучение на юридическом факультете Алжира и Нанси и в 1923 году получил диплом юриста. В конце 1924 года вновь в Марокко: сперва в штабе территорий Юга, а после окончания Рифской войны и до 1929 года — в Рабате. Произведённый в капитаны, три года проводит на командных должностях в 22-м колониальном пехотном полку в Экс-ан-Провансе, после чего направлен на Мадагаскар помощником командира полка мадагаскарских стрелков.

В 1935 году начал публиковать свои первые работы по истории Французской армии («В бою с колониальными войсками» и «Чёрные войска в бою»), а также сотрудничать с военными журналами.

После начала Второй мировой войны, в сентябре 1939 года переведён во Французскую Экваториальную Африку в Браззавиль. В январе 1940 года назначен командующим войсками в Форт-Аршамбо в Чаде и командиром 5-го батальона африканских резервистов. Приветствовал призыв генерала де Голля и присоединил свои войска к движению «Свободная Франция», за что был заочно приговорён правительством Виши к смертной казни.

Во время войны исполнял должности командующего войсками в Камеруне, помощника генерала Леклерка, командующего колонной войск во время французского наступления на Феццан (декабрь 1942 — январь 1943). 12 января 1943 года награждён орденом Освобождения. Произведённый в полковники, участвовал весной 1943 года в Тунисской кампании, где отличился при прорыве «линии Марет».

25 августа 1944 года произведён в бригадные генералы. В 1945 году получил в командование 2-ю колониальную дивизию. В 1947 году назначен командующим 1-й пехотной дивизионной группой, в 1948 году направлен в Нигер. В 1951 году произведён в дивизионные генералы.

Являясь с 29 сентября 1944 года членом Совета ордена Освобождения, в феврале 1958 года назначен на должность канцлера ордена. На этом посту посвятил себя составлению и выпуску «Мемориала соратников Освобождения» ().

В мае 1961 года назначен в состав судей Верховного военного трибунала для суда над участниками «путча генералов».

31 августа 1962 года уволен по прошению в отставку. Посвятил себя написанию военно-исторических работ, многие из которых были удостоены призов Французской академии.

Скончался 19 декабря 1980 года в военном госпитале Валь-де-Грас в Париже. Прощание с генералом прошло в Доме инвалидов. Похоронен в семейном склепе в Серне (департамент Верхний Рейн).

Семья 
Жена генерала Ингольда — Мария-Антуанетта. Старший сын Шарль (1921—1941) служил в британских Королевских ВВС. Погиб в воздушном бою. Младший сын Жерар издал в 1995 году биографию отца.

Брат Морис Ингольд (1895—1945), участник движения Сопротивления, был депортирован и погиб в концлагере Дахау.

Память 

В память Франсуа и Мориса Ингольдов в 1999 году на доме № 8 по улице Вокзальной в городке Фрез, где семья жила с 1904 по 1914 год, установлена памятная плита. Улица Вокзальная переименована в улицу Генерала Франсуа Ингольда.

Награды 
 Большой офицерский крест ордена Почётного легиона
 Командорский крест ордена Почётного легиона
 Орден Освобождения (12 января 1943 года)
 Большой крест Национального ордена Заслуг
 Военный крест 1914—1918
 Военный крест 1939—1945
 Колониальная медаль с планками «Maroc», «Maroc 1925—1926», «AFL», «Fezzan-Tripolitaine», «Tunisie»
 Крест Бойца 1939—1945
 Крест Добровольцев Сопротивления
 Орден «За выдающиеся заслуги» (Великобритания)

Публикации 
Франсуа Ингольд являлся автором публикаций:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Большой императорский приз Французской академии).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Приз Французской академии).
 
  (Приз имени Раймона Пуанкаре).
  (Приз Французской академии).
  (Приз Академии моральных и политических наук).
  (Приз Французской академии).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соавторстве:
 
 
 
 
  (Приз Французской академии).

Примечания

Литература 
 
 Jean-Christophe Notin. 1061 Compagnons : histoire des Compagnons de la Libération. — Paris : Éditions Perrin, 2000. — 822 p. — ISBN 2-262-01606-2
 Vladimir Trouplin. Dictionnaire des Compagnons de la Libération. — Elytis, 2010. — 1230 p. — ISBN 2-356-39033-2

Ссылки 
 
 

Дивизионные генералы (Франция)
Участники Первой мировой войны (Франция)
Военачальники Второй мировой войны
Мемуаристы Франции XX века